Нізієнко Борис Іванович — головний науковий співробітник НЦ Харківського університету Повітряних Сил, заслужений діяч науки і техніки України.
 Нізієнко Олександр Федорович (1894—1965) — підполковник Армії УНР.

Примітки 

українські прізвища